Los arcosaurios (Archosauria, gr. arkhi "primero" o "mandar", expresando preeminencia o superioridad, o, como en este caso, primero en su origen) son un grupo de amniotas diápsidos que evolucionaron de los Archosauriformes durante el período Olenekiense (Triásico temprano). Tuvieron un enorme éxito evolutivo y se diversificaron extraordinariamente durante el Mesozoico; los únicos representantes actuales del grupo son los cocodrilos y las aves.

Los arcosaurios, o reptiles dominantes, incluyen los cocodrilos y las aves que existen en la actualidad, además de los dinosaurios, pterosaurios y los tecodontos, un grupo mezclado que incluyen los antepasados de todos los demás arcosaurios.

Los arcosaurios aparecieron hace alrededor de 250 millones de años. El primer grupo, los proterosúquidos, se dispersaron por casi todo el mundo. Se han encontrado fósiles en Rusia, Sudáfrica, Antártida, Australia, India, China y Sudamérica. Presentan las sinapomorfias de los arcosaurios; una ventana anteorbital, un orificio determinado en el cráneo, dientes recurvos y aplanados y un cuarto trocánter en el fémur, un reborde especial.

Durante el período Triásico, hace entre 245 y 208 millones de años, los arcosaurios se difundieron, evolucionaron y se diversificaron, como carnívoros más o menos prósperos, y dieron origen a un grupo de herbívoros. Los tecodontos del Triásico se dividieron en dos líneas principales. Una de ellas incluía a los fitosaurios, con un parecido superficial a los cocodrilos, los etosaurios herbívoros, que también se parecían a los cocodrilos, pero tenían una nariz respingona para desenterrar los alimentos vegetales, y dientes estrechos como hojas, y los rauisuquios, casi siempre enormes y carnívoros. Por último, durante el Triásico superior, de esta línea surgieron algunos bípedos más ligeros que probablemente se alimentaran de insectos, y pequeños animales, como los lagartos. Fueron, aunque parezca sorprendente, los primeros crocodilomorfos. El grupo adoptó la existencia anfibia, cuadrúpeda y piscívora solo veinte millones de años después, cuando se extinguieron los fitosaurios.

La segunda línea principal de arcosaurios incluía a los carnívoros activos, como el Ornithosuchus, que podía andar sobre cuatro o sobre dos patas, y el ligero Lagosuchus, que era bípedo. Estos animales están tan próximos a los dinosaurios por muchas características que ahora sorprende que muchos científicos lo hayan negado hasta hace poco. Sobre todo, el Lagosuchus presenta una larga lista de caracteres propios de los dinosaurios; su posición bípeda, las extremidades largas, con la tibia y el peroné más largos que el fémur, la perforación del acetábulo, que es la depresión cóncava en la parte del hueso de la cadera que recibe el extremo redondeado del fémur; la cabeza del fémur mira hacia dentro, el principio de la cabeza del fémur en ángulo recto que se observa en los dinosaurios; la articulación recta de la rodilla; la articulación reducida del tobillo que parece un gozne, desde un punto de vista técnico, se denomina tobillo con mesotarso avanzado; los dedos largos de las patas traseras y la posición digitígrada del pie, en la cual los únicos que tocan el suelo son los dedos, y no la planta del pie, como en los arcosaurios primitivos y los seres humanos actuales.

La mayoría de los caracteres de los dinosaurios aparece también en los pterosaurios voladores. Algunos científicos creen que Lagosuchus, los pterosaurios y los dinosaurios forman en conjunto un grupo monofilético importante conocido como Ornithodira que surgió entre el Triásico medio y el superior, hace alrededor de 230 millones de años.

Las sinapomorfias de los dinosaurios que aparecen en esta clase o grupo monofilético, y su posterior modificación en los dinosaurios propiamente dichos, forman parte de una serie de cambios anatómicos relacionados, que tuvo lugar en los arcosaurios durante el Triásico, y que tal vez fuera la clave del origen de los dinosaurios.

Evolución 
Hay principalmente dos grupos de arcosaurios; los Ornithodira, que eran insignificantes durante el Triásico, pero que radiaron en el Triásico tardío (dinosaurios y pterosaurios) y los Crurotarsi, que eran el grupo predominante en aquellos tiempos, e incluían un gran número de grupos puramente triásicos como los Rauisuchia, los Phytosauria y los herbívoros Aetosauria, así como los ancestros de los cocodrilos.

Un gran número de estos grupos de arcosaurios, sobre todo los grandes Crurotarsi, y los antiguamente llamados Tecodontes (en libros en los que no se usaba la cladística actual), se extinguieron hace 195 millones de años, durante la Extinción masiva del Triásico-Jurásico. Los supervivientes fueron los dinosaurios y pterosaurios entre los Ornithodira, y los Sphenosuchia y Protosuchia así como sus descendientes cocodrilos entre los Crurotarsi. Los dinosaurios dominaron la tierra y más tarde los pterosaurios dominarían el cielo hasta el fin del Cretácico, y los cocodrilos los ríos y pantanos y algunos incluso invadieron los mares (los Teleosauridae y los Metriorhynchidae).  

Tal es la supremacía de los arcosaurios durante el Mesozoico que no debería ser llamada la "Era de los Reptiles", sino más bien la "Era de los Arcosaurios".

La mayoría de estos grupos se extinguieron hace 65 millones de años, durante la extinción masiva del Cretácico-Terciario. Los únicos grupos sobrevivientes son los dinosaurios terópodos (concretamente las aves), los cocodrilianos, que incluyen a los modernos cocodrilos, caimanes y a los gaviales, y los sebéquidos, "cocodrilos" terrestres extintos en el Mioceno.

Tradicionalmente, las aves se han separado del resto de los arcosaurios. Recientemente, según el método cladístico, solamente los grupos monofiléticos son válidos, y las aves son por ello incluidas dentro de la división Archosauria.

Filogenia 

Cladograma de los arcosaurios según Sterling Nesbitt (2011). Diversos estudios posteriores han dado soporte a esta filogenia.

Referencias 

 Benton, M. J. (2004), Vertebrate Paleontology, 3rd ed. Blackwell Science Ltd.
 Carroll, R. L. (1988) Vertebrate Paleontology and Evolution, W. H. Freeman and Co. New York.

Enlaces externos 

 UCMP
 Paleos
 Mikko's Phylogeny Archive Archosauria

Archosauromorpha